Görög Imre (1818 körül–1881) nevelőintézet-tulajdonos
 Görög Imre (1882–1974) műfordító, gimnáziumi tanár
 Görög Imre (1920–2005) agrármérnök